Halász Gábor (1901–1945) kritikus, irodalomtörténész
Halász Gábor (1941) matematikus, az MTA tagja
Halász Gábor (1942) gépészmérnök
Halász Gábor (1957) operatőr
Halász Gábor (1972) színész